La palabra Quién puede referirse a:

Quién, una canción del cantante Ricardo Arjona.
Quién, una canción del cantante Pablo Alborán.
Quién, una revista mexicana.